Джонатан Коу () — британский писатель, получивший широкую известность благодаря роману «Какое надувательство!» (1994).

Биография 
Коу учился в бирмингемской школе Короля Эдварда (), после которой закончил Тринити колледж Кембриджского университета. Защитил докторскую диссертацию (PhD) по английской литературе. Преподавал в Уорикском университете.

В июле 2006 года прочитал почётную лекцию в Университете Бирмингема.

Женат на Джанин МакКаун (1989), у них есть две дочери, родившиеся в 1997 и 2000 годах.

Коу разделяет атеистические убеждения.

Творчество 
В произведениях Джонатана Коу прослеживается политическая сатира в отношении происходивших в Великобритании второй половины XX века событий. Так, в романе «Какое надувательство!» (1994) на базе полувековой истории одного из могущественных семейств Великобритании — семейства Уиншоу — показываются взаимосвязи британского истэблишмента и в карикатурно-драматическом ключе представляются результаты деятельности право-консервативного правительства Маргарет Тэтчер в 1980-е годы.

Библиография

Художественные произведения 
 The Accidental Woman. — Duckworth, 1987.
 русск.пер.: Случайная женщина / пер. с англ. Елены Полецкой. — М.: Фантом Пресс, 2003. — 256 с — ISBN 5-86471-316-3.
 A Touch of Love. — Duckworth, 1989.
 русск.пер.: Прикосновение к любви / пер. с англ. Игоря Алюкова. — М.: Фантом Пресс, 2004. — 288 с — ISBN 5-86471-352-X.
 The Dwarves of Death. — Fourth Estate, 1990.
 What a Carve Up!. — Viking, 1994.
 русск.пер.: Какое надувательство! / пер. с англ. Максима Немцова. — М.: Фантом Пресс, 2003. — 640 с — ISBN 5-86471-327-9.
 The House of Sleep. — Viking, 1997.
 русск.пер.: Дом сна. — М.: Фантом Пресс, 2003. — 416 с — ISBN 5-86471-311-2.
 The Rotters' Club. — Viking, 2001.
 русск.пер.: Клуб ракалий / пер. с англ. Сергея Ильина. — М.: Фантом Пресс, 2008. — 640 с — ISBN 5-86471-407-0.
 The Closed Circle. — Viking, 2004.
 русск.пер.: Круг замкнулся / пер. с англ. Елены Полецкой. — М.: Фантом Пресс, 2009. — 640 с — ISBN 978-5-86471-460-7.
 9th and 13th. — Penguin, 2005.
 The Rain Before It Falls. — Viking, 2007.
 русск.пер.: Пока не выпал дождь / пер. с англ. Елены Полецкой. — М.: Фантом Пресс, 2008. — 320 с — ISBN 978-5-86471-440-9.
 The terrible privacy of Maxwell Sim — Viking, 2010.
 русск.пер.: Невероятная частная жизнь Максвелла Сима / пер. с англ. Елены Полецкой. — М.: Фантом-Пресс, 2010. — 512 с — ISBN 978-5-86471-525-3
 Expo 58 — Viking, 2013.
 русск.пер.: Экспо-58 / пер. с англ. Светланы Чулковой. — М.: Эксмо, 2014. — 352 с — ISBN 978-5-699-70813-0
 Number 11 — Viking, 2015.
 русск.пер.: Номер 11 / пер. с англ. Елены Полецкой. — М.: Фантом-Пресс, 2016.
 Срединная Англия — Viking, 2018.
 русск.пер.: Номер 11 / пер. с англ. Ш. Мартыновой. — М.: Фантом-Пресс, 2019. — 608 с — ISBN 978-5-86471-808-7

Биографии 
 Humphrey Bogart: Take It and Like It. — Bloomsbury, 1991.
 James Stewart: Leading Man. — Bloomsbury, 1994.
 Like a Fiery Elephant: The Story of B. S. Johnson. — Picador, 2004.

Премии и награды 
 1995 — Mail on Sunday/John Llewellyn Rhys Prize — What a Carve Up!
 1995 — Prix du Meilleur Livre Etranger (France) — What a Carve Up!
 1997 — Writers' Guild Award (Best Fiction) — The House of Sleep
 1998 — Prix Médicis Etranger (France) — The House of Sleep
 2001 — Bollinger Everyman Wodehouse Prize — The Rotters' Club
 2005 — Samuel Johnson Prize — Like a Fiery Elephant: The Story of B. S. Johnson
 2006 — International IMPAC Dublin Literary Award — The Closed Circle

Примечания

Ссылки 
 Биография Джонатана Коу // Contemporary Writers.  — 19.03.2009.
 Личный сайт писателя // .  — 09.06.2012

Писатели Великобритании XXI века
Английские писатели XXI века
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Сатирики Великобритании
Лауреаты премии Коста